Captain Marvel (Mar-Vell), een superheld van Marvel Comics
Captain Marvel (Carol Danvers), een superheld van Marvel Comics
Captain Marvel (Monica Rambeau), een superheld van Marvel Comics
Captain Marvel (film), film over de Carol Danvers-variant van de gelijknamige superheld van Marvel Comics
Captain Marvel (DC Comics), een superheld van DC Comics
Captain Marvel Jr., helper van deze superheld.
Adventures of Captain Marvel, een filmserie over deze superheld
Captain Marvel (Amalgam Comics), een combinatie van de twee superhelden van Marvel en DC van Amalgam Comics